The Immortals – brytyjska grupa muzyczna, założona w 1986 roku
 The Immortals – książka autorstwa Jamesa Gunna